Aster – rodzaj roślin nasiennych z rodziny astrowatych
 ASTER – polska firma telekomunikacyjna
 MBDA Aster – pocisk przeciwlotniczy i przeciwrakietowy
 (1218) Aster – planetoida z grupy pasa głównego planetoid
 Aster – polski herb szlachecki
 Aster – polski operator wirtualny telefonii komórkowej